El fosfats de calci són a un grup de compostos inorgànics que contenen cations de calci(2+) Ca^2+ i anions fosfat PO4^3-, metafosfat PO2-o pirofosfats P2O7^4- i ocasionalment catió hidrogen(1+) H+ i anions fluorur F-, clorur Cl- i hidròxid OH-.

Són la principal forma de calci de la llet d'animals bovins. El 70% de l'os consta d'hidroxilapatita i l'esmalt de la dent és, en un 90%, hidroxilapatita. Al contrari que altres compostos de calci incrementa la insolubilitat amb l'augment de la temperatura i això causa la precipitació.

Usos 
Es fan servir per produir àcid fosfòric. En excés causen eutrofització de les aigües. Són un llevat químic en la panificació (codi E341), el formatge i suplement alimentari. Se'ls troba de manera natural en la llet de vaca però la forma més econòmica per suplementar és el carbonat de calci i el citrat de calci. També es fan servir per remineralitzar les dents i com excipient en medicament.

Fosfats de calci 
 Dihidrogenfosfat de calci, E341i: Ca(H2PO4)2
 Hidrogenfosfat de calci, E341ii: CaHPO4
 Fosfat de calci, E341iii: Ca3(PO4)2
 Apatita Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Fluoroapatita Ca5(PO4)3F
Cloroapatita Ca5(PO4)3Cl
Hidroxilapatita Ca5(PO4)3OH

 Fosfat octacalci Ca8H2(PO4)6*5H2O

Referències 

Calci
Sals de calci